163-я штурмовая эскадрилья ВМС США
 163-я авиационная эскадрилья